Locus är inom biologi och medicin den bestämda plats på kromosomen där informationen om en viss gen är lagrad. Gener med ett och samma locus i de homologa kromosomerna är alleler av samma gen.

Referenser 

Genetik